Андре́евская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Грузия 
Андреевская улица — прежнее название улицы Георгия Чубинашвили в Тбилиси.

Россия 
 Андреевская улица — улица в Великом Новгороде.
 Андреевская улица — улица в Иванове.
 Андреевская улица — улица в Калининграде.
 В Санкт-Петербурге:
 Андреевская улица — улица в историческом районе Волково.
 Андреевская улица — улица в историческом районе Пороховые.
 Андреевская улица — улица в историческом районе Сергиево (Володарский).
 Андреевская улица — улица в Кронштадте.
 Андреевская улица — бывшее название Спортивной улицы (1909—1962) на Крестовском острове.

Украина 
 Андреевская улица — улица в Житомире.
 Андреевская улица — улица в Киеве.
 Андреевская улица — улица в Кропивницком.
 Андреевская улица — улица в Прилуках.
 Андреевская улица — улица в Чернигове.

См. также 
 Андреевская набережная
 
 
 Андреевский спуск
 Улица Андреевка